San Pedro de Totora bezeichnet:
 Provinz San Pedro de Totora – eine Provinz in Bolivien
 Municipio San Pedro de Totora – ein Landkreis in Bolivien